Mistrzostwa Polski w Szachach 1987 – turnieje szachowe, rozegrane w 1987 r. we Wrocławiu (mężczyźni i kobiety), mające na celu wyłonienie 44. mistrza Polski mężczyzn oraz 39. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 19 zawodników i 16 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Robert Kuczyński (1. raz w karierze) i Agnieszka Brustman (3. raz w karierze).

Wyniki 44. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Wrocław, 18 marca – 7 kwietnia 1987

Wyniki 39. Mistrzostw Polski Kobiet 
Wrocław, 20 marca – 5 kwietnia 1987

Uwaga: Hanna Ereńska-Radzewska wycofała się z zawodów po IV rundzie.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 POL-ch 44th, Wroclaw 1987 
 POL-ch (Women), Wroclaw 1987 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1987 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu